Le Dernier Templier () est un film américain de Jean-Marc Piché (1998) ;
 Le Dernier Templier () est un roman de Raymond Khoury (2005) ;
 Le Dernier Templier () est une mini-série canadienne adaptée du roman (2008) ;
 Le Dernier Templier est une bande dessinée française en six tomes (2009-2016).

Voir aussi 
 Le Dernier des Templiers